Den eneste ene kan hentyde til flere artikler:

 Den eneste ene – Susanne Biers film fra 1999.
 Den Eneste Ene (musical) – en musical baseret på filmen af samme navn.
 Den eneste ene 2 – en kortfilm instrueret af Morten Boesdal Halvorsen.